Donald Ressler est un personnage de la série Blacklist, interprété par l'acteur canadien Diego Klattenhoff, doublé par Alexandre Gillet dans la version française.

Ressler est un agent de terrain du FBI traquant Raymond Reddington depuis cinq ans et aurait pu être l'intermédiaire entre l'agence fédérale et le fugitif, qui s'est rendu, avant que ce dernier exige que ce soit Elizabeth Keen. Respectueux des règles, il est déterminé à comprendre la motivation de Reddington et la nature de sa relation avec Keen.

Notes et références 

Personnage de série télévisée policière
Agent du FBI de fiction
Chrétien de fiction
Personnage de Blacklist